Douglastown peut désigner:
Douglastown, un quartier de la cité de Miramichi, au Nouveau-Brunswick.
Douglastown, village du Québec, incorporé dans la ville de Gaspé.